Wilhelm Sjöholm kan syfta på:

 Wilhelm Sjöholm (konstnär) (1903–1974), svensk konstnär
 Wilhelm Sjöholm (missionär) (1865–1913), svensk missionär och frikyrkoman